Евролига 2019/20. је била 20. сезона, од реорганизације овог такмичења и преласка под окриље УЛЕБ-а, најважнијег кошаркашког клупског такмичења у Европи. Од ове сезоне лига је била проширена на 18 клубова. 

Такмичење почело је 3. октобра 2019. године у 19 часова, утакмицом између Химкија и Макабија из Тел Авива. Било је планирано да се сезона оконча фајнал фором у Келну, заказаном за термин од 22. до 24. маја 2020. године. Међутим, услед пандемије вируса корона такмичење је привремено прекинуто 12. марта 2020. године, након одиграних 28 кола. Дана 25. маја 2020. године донета је коначна одлука о отказивању остатка сезоне. 

У овој сезони није било првака. Нису додељене ни годишње појединачне награде.

Такође, одлучено је да се у наредној сезони Евролиге такмичи истих 18 клубова као и у овој.

Клубови у сезони 2019/20.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

Табела 

 НАПОМЕНА: Поени постигнути у продужецима нису урачунати у табели, а не користе се ни за одређивање предности у случају да су тимови изједначени.

Легенда:

Статистички најбољи играчи

Појединачне награде

Најкориснији играчи кола

Најкориснији играчи месеца

Посећеност утакмица

Посећеност по клубовима 

 Извор: Евролига

10 најпосећенијих утакмица

ТВ права 
Права на ТВ преносе у Србији, Хрватској, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Словенији и Македонији има телевизија Спорт клуб.

Види још 
 Еврокуп у кошарци 2019/20.
 ФИБА Лига шампиона 2019/20.

Референце

Спољашње везе 

 Званичан сајт Евролиге
 Евролига на eurobasket.com
 Званичан сајт УЛЕБ-а

Сезоне Евролиге у кошарци
Сезона 2019/20. у европској кошарци